End of the World (« fin du monde » en anglais) peut faire référence à :

Musique

Album 
 End of the World, un album d'Aphrodite's Child sorti en 1968 ;
 The End of the World, un album du de Mucc sorti en 2014.

Chanson 
 The End of the World, une chanson de The Cure sortie en 2004 ;
 End of the World, une chanson d'Ash ;
 The End of the World, une chanson du groupe belge Ghinzu, paru sur leur album Mirror Mirror ;
 The End of the World, une chanson de Skeeter Davis sortie en 1963.
End of the World, chanson de l'artiste d'électro français Mr.Oizo et de l'artiste de dubstep américain Skrillex, sorti en 2016 sur l'album All Wet de Mr.Oizo.

Cinéma 
 The End of the World, un film muet américain d'Edward Dillon sorti en 1913 ;
 The End of the World, un film danois sorti en 1919 ;
 The End of the World, un film canadien d'Harvey G. Matherson sorti en 1922 ;
 The End of the World, un film américain de Bradley Barker sorti en 1929 ;
 End of the World, un film de Victor Francen sorti en 1934 ;
 End of the World, un film de John Hayes sorti en 1937 ;
 End of the World, titre original de Destruction planète Terre, un film catastrophe de science-fiction de John Hayes sorti en 1977 ;
 End of the World, titre original de Au coeur de l'apocalypse, un film catastrophe de science-fiction de Maximilian Elfeldt sorti en 2018.

Autres 
 The End of The World (Sekai no Hate) est un manga créé en 2011 par Aoi Makino ;
 The End of The World, nom original du tableau La Fin du monde de John Martin peint au .